Velence (megye) (Provinzia di Venezia) Olaszország Veneto régiójának kisebb közigazgatási egysége, székhelye egyben a régió központja is: Velence.

Települései

Külső hivatkozások 
 Provincia di Venezia hivatalos portál olaszul
 Comuni italiani.it
 A megye turisztikai hivatala (olaszul, angolul)

Források

Veneto megyéi